Petar I. Karađorđević  (1844. – 1921.), kralj Srbije i Kraljevine SHS
 Petar II. Karađorđević (1923. – 1970.), jugoslavenski kralj
 Petar Karađorđević (sin Aleksandra II.) (1980.), sin jugoslavenskog princa